Latinos peut désigner :
 Latinos, des immigrés venant d’Amérique latine ;
 Latinos, un dossier en 27 parties du Los Angeles Times sur la communauté et la culture latino du sud de la Californie au début des années 1980.

Voir aussi 
 Latinos Football Club, un club de football basé à George Town, aux îles Caïmans